Ali Azizi (1971-), karatéka iranien
Alireza Azizi (1950-2021), footballeur iranien
Fayçal Azizi (1986-), acteur, auteur, compositeur et chanteur marocain
Khodadad Azizi (1971-), footballeur iranien
Mostafa Azizi (1962-), écrivain, réalisateur et producteur iranien 
Ovays Azizi (1992-), footballeur afghan
Saber Azizi (1996-), footballeur afghan
Samira Azizi (1966-), judokate algérienne
Zied Azizi (1991-), athlète tunisien